Westover kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Westover (Pennsylvania)
Westover (West Virginia)